Vice versa ( («ви́це ве́рса»), буквально — «противоположным образом») — латинское выражение, означающее «наоборот», «обратно(е)». 

Может означать:
 Vice Versa (журнал) — старейший журнал США на лесбийскую тематику
 Vice Versa (альбом) — альбом немецкой группы Funkstörung
 Vice Versa (музыкальная композиция) — композиция английской группы Samson, в которой пел будущий вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон Vice Versa (ПО) — программный продукт для сравнения и синхронизации содержимого каталогов на дисках компьютеров
 Vice Versa - название хэви-психоделик рок группы из Москвы.

 Примечания